Stierenbach werden genannt:
 Stierenbach, Oberlaufname der vom Surenenpass kommenden Engelberger Aa (zum Vierwaldstätter See) im Gemeindegebiet von Attinghausen,  Kanton Uri
 Stierenbach (Kirschbach), linker Oberlauf des Kirschbachs (zum Lottenbach) bis abwärts von Niedergrunstedt, Stadt Weimar, Thüringen